Grigorești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Grigorești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

 in der Republik Moldau:
 Grigorești (Sîngerei), Gemeinde im Rajon Sîngerei